Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 303001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 14 kwietnia 2001 do 31 stycznia 2006. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

303001-303100

303101-303200

303201-303300

303301-303400

303401-303500

303501-303600

303601-303700

303701-303800

303801-303900

303901-304000

Przypisy 

Lista planetoid 303001-304000